
Государственная информационная политика — комплекс политических, правовых, экономических, социально-культурных и организационных мероприятий государства, направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации. Государственная информационная политика — это «особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога между ними и их представителями».

Различают два аспекта государственной информационной политики: технологический (регулирование процесса развития компонентов информационной среды) и содержательный (приоритеты коммуникационной деятельности участников общественно-политического процесса).

Объектами государственной информационной политики являются печатные средства массовой информации (газеты, журналы, книгоиздание); электронные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет); средства связи; информационное право; информационная безопасность.

Информационную политику можно рассматривать как инструмент политического воздействия и средство достижения политических целей: субъекты информационной политики способны с помощью информации оказывать воздействие на сознание, психику людей, их поведение и деятельность как в интересах государства и гражданского общества, так и в собственных интересах.

Согласно Концепции государственной информационной политики России, её долгосрочной стратегической целью является обеспечение перехода к новому этапу развития государства — построению демократического информационного общества и вхождению России в мировое информационное сообщество.

Примечания

См. также 
 Информационная безопасность
 Информационное общество
 Информатика
 Открытое программное обеспечение
 Концепция государственной информационной политики Российской Федерации
 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации

Литература
 Попов В.Д. Информациология и информационная политика. М.: Изд-во РАГС, 2001 
 Попов В.Д. Государственная информационная политика: состояние и проблемы формирования, М.,  2002
 Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: Монография. — М.: МИФИ, 2003
 Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны: Монография. М.: Горячая линия — Телеком, 2003
 Информационное общество: Информационные войны. Информационное управление. Информационная безопасность/ Под ред. М.А. Вуса. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1999
 Нисневич ЮА. Государственная информационная политика России сегодня и завтра. 
 Федоров А. В. Трансформации образа России на западном экране: от эпохи идеологической конфронтации (1946—1991) до современного этапа (1992—2010). М.: Изд-во МОО «Информация для всех», 2010. 202 c.

Государство
Информационное право